Karl Schwedhelm ist der Name folgender Personen:

* Karl Schwedhelm (Musiker) (1891–1981), Diakon und Posaunist, Landesposaunenwart in Mecklenburg
 Karl Schwedhelm (Schriftsteller) (1915–1988), deutscher Lyriker, Übersetzer und Essayist